Gelfand är ett efternamn som kan syfta på:
Alan Gelfand, amerikansk skateboardåkare.
Boris Gelfand, stormästare i schack.
Israel Gelfand, matematiker.
Vladimir Gelfand, författare känd för sina skildringar av ockupationen av Berlin.

Efternamn